1871 год в истории железнодорожного транспорта

События 

 14 января открыто движение по участку Умёт — Аткарск Тамбово-Саратовской железной дороги.
 4 июля открыто движение по участку Аткарск — Саратов Тамбово-Саратовской железной дороги.
 30 декабря (18 декабря по старому стилю) — отправился первый скорый поезд Петербург — Москва с вагонами первого и второго классов. Время в пути — 15 часов 45 минут.
 Построен участок Зверево — Шахтная (ныне Северо-Кавказская железная дорога).
 Открыт участок Поти — Зестафони Поти-Тифлисской железной дороги (ныне Грузинская железная дорога).
 Основаны паровозные депо Саратов и Аткарск.
 В России введены единые для железнодорожной сети «Правила движения» и «Правила охранения, содержания и ремонта».
 В России изданы литографированные лекции профессора Л. А. Ераковаа, явившиеся первым учебником по паровозу.
 На территории Эквадора построена первая железная дорога.

Новый подвижной состав 
 В Великобритании началось производство паровозов серии Ф.

Персоны

Примечания